Priero puede referirse a:
Priero (Salas), una parroquia del concejo de Salas, Principado de Asturias, en España.
Priero (Italia), una localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte.